Burg Forchheim oder Turmhügel Forchheim steht für:

 Burg Forchheim in Forchheim, Bayern
 Festung Forchheim in Forchheim, Bayern
 Turmhügel Forchheim I in Tirschenreuth, Bayern
 Turmhügel Forchheim II in Tirschenreuth, Bayern